Tunhems socken kan syfta på:

 Västra Tunhems socken
 Östra Tunhems socken